Ка́длец (, ) — чешская фамилия. Фамилия происходит от чешского слова tkádlo, что означает ткать, тем самым носитель такой фамилии мог иметь профессию ткача. Известные носители:

 Кадлец, Андрей-Карл Вячеславович (1859—1928) — музыкант чешского происхождения, работавший в России, альтист, композитор, дирижёр Мариинского театра
 Кадлец, Арнольд (род. 1959) — чешский хоккеист.
 Кадлец, Вацлав (род. 1992) — чешский футболист.
 Кадлец, Драгомир (род. 1965) — чехословацкий и чешский хоккеист.
 Кадлец, Душан (1942—2018) — канадский художник, чешского происхождения.
 Кадлец, Карел (1865—1928) — чешский правовед.
 Кадлец, Мирослав (род. 1964) — чешский футболист.
 Кадлец, Михал (род. 1984) — чешский футболист.
 Кадлец, Муза Михайловна (род. 1935) — музыковед из Санкт-Петербурга.
 Кадлец, Петр (род. 1977) — чешский хоккеист.
 Кадлец, Эдуард (1880—1961) — генерал, Кавалер ордена Святого Георгия IV класса, командующий Мариинской группой Сибирской группировки Чехословацкого корпуса, командир 7-го Чешского полка, командир Румынского Легиона в колчаковской армии.
 Кадлец, Ян — художник кино.
 Кадлецова, Йиржина (род. 1948) — чехословацкая хоккеистка (хоккей на траве).